Fahrenkrog bezeichnet:
 Germanische Glaubens-Gemeinschaft (Ludwig Fahrenkrog)

Fahrenkrog ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Fahrenkrog (1926–2004), deutscher Präsident der Konsumgenossenschaften der DDR und Politiker (SED), MdV
 Herta Fahrenkrog (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Fahrenkrog (1867–1952), deutscher Dichter, Schriftsteller, Maler und Kunstprofessor
 Lutz Fahrenkrog-Petersen  (* 1962 in) deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Musikproduzent
 Uwe Fahrenkrog-Petersen (* 1960), deutscher Musikproduzent und Komponist